Ратка Чоревска () е актриса от Република Македония, доайен на македонското актьорство.

Биография 
Родена е на 25 февруари 1925 г. в Щип, Кралството на сърби, хървати и словенци. Част е от един от многото театрални ансамбли в Македония. Участва и в игрални филми. От 1950 г. е част от трупата на Народния театър в Битоля, където играе до 1994 г. Носител е на множество награди, а през 2010 г. получава награда за цялостно творчество на театралния фестивал „Войдан Чернодрински“ в Прилеп. Тя е съпруга на Трайко Чоревски и майка на актьорите Благоя Чоревски и Борис Чоревски. Умира в Битоля на 7 януари 2016 г.

Роли 
 Саветка (Антица, 1950);
 Мартирия (Домот на Бернарда Алба, 1958);
 Лучила (Дубровнички ѓаволштилак – Пјерин, 1960);
 Цонка (Чорбаџи Теодос, 1962); Ана (Покојник, 1964);
 Велика (Бегалка, 1964); Даниела (Разбојници, 1967);
 Евгения (Окрвавен камен, 1968);
 Стоя (Нечиста крв, 1971);
 Тештата (Крвави свадби, 1971);
 Меги Скат (Нашето бебе, 1972);
 Велика (Бегалка, 1972);
 Антоанета (Бубачки в глава, 1973);
 Раиса Филиповна (Самоубиец, 1973);
 Втора жена (Тоа Радиовце во кое паѓам длабоко, 1973);
 Соя (Госпоѓа министерка, 1973);
 Леди Фицбатрес (Младите се прекрасни, 1974);
 Клеона (Андромаха, 1975);
 Ката (Млади синови, 1977);
 Петрия (Чорбаџи Теодос, 1979);
 Йованка (Лице в лице, 1979);
 Стойна (Свадба, 1979);
 Баба Трпана (Џинот фалбаџија, 1981);
 Кнез (Трите волшебни кучиња, 1982);
 Бабата (Пубертетлии и фосили, 1985);
 Савка (Госпоѓа министерка, 1990);
 Войводата Солин (Мајстори на забуни, 1994).

Бележки 

Северномакедонски актьори и актриси
Югославски актьори и актриси
Родени в Щип
Починали в Битоля